Eolophotes es un género extinto de peces del orden Lampriformes. Este género marino fue descrito científicamente por Daniltshenko en 1980.

Referencias

Referencias adicionales 
 A. Hendy, M. Aberhan, J. Alroy, M. Clapham, W. Kiessling, A. Lin, and M. LaFlamme. 2009. Unpublished ecological data in support of GSA 2009 abstract: A 600 million year record of ecological diversification. [A. Hendy/A. Hendy/A. Hendy].

Enlaces externos 

 Eolophotes Encyclopedia of Life.
 Eolophotes Global Biodiversity Information Facility.

Lampriformes
Géneros de peces